La cuccagna (La Curée) – romanzo di Émile Zola del 1871
La calda preda (La Curée) – film di Roger Vadim del 1966